

Нью-Ричмонд — місто, штат Індіана
 Нью-Ричмонд — місто, штат Вісконсин
 Нью-Ричмонд — селище, штат Огайо
 Нью-Ричмонд — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія